Тобак — фамилия.

 Тобак, Джеймс (род. 1944) — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер.
 Тобак, Эсфирь Вениаминовна (1908—2004) — советский монтажёр кино, деятель советского кинематографа.